Haile Selassie (1892–1975), regente e imperador etíope
Theodor Gebre Selassie (1986), futebolista tcheco
Haile Gebrselassie (1973), atleta etíope corredor de longa distância

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de esportes